Cappelle kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Cappelle-la-Grande, departementet Nord i regionen Hauts-de-France, 
 Cappelle-en-Pévèle, departementet Nord i regionen Hauts-de-France,

Italien 

 Cappelle (ort i Italien), Abruzzo, Provincia dell' Aquila, 

Robotskapade Italienförgreningar